Aceasta este lista planetelor minore cu numerele 216001–217000.

216001–216100

216101–216200

216201–216300

216301–216400

216401–216500

216501–216600

216601–216700

216701–216800

216801–216900

216901–217000

Referințe
Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (215001)-(220000) (IAU Minor Planet Center)

Lista planetelor minore (216001-217000)